Gjuteriet kan syfta på:

 Gjuteriet (föreningshus) – ett kulturföreningshus i stadsdelen Herrhagen i Karlstad
 Gjuteriets järnvägsstation – en järnvägsstation i Helsingfors på Kustbanan Åbo-Helsingfors
 Gjuteriet (tidskrift) – en facktidskrift för svensk gjuteriindustri